

Geografia 
Australia
 Bombo – sobborgo della Municipalità di Kiama, nel Nuovo Galles del Sud
Uganda
 Bombo – città del distretto di Luwero
Tanzania
 Bombo – città del distretto di Same

Musica 
 Bombo criollo – famiglia di tamburi latinoamericani
 Bombo leguero – tamburo tipico della musica andina
 Bombo – singolo della cantante norvegese Adelén del 2013

Persone 
 Aama Bombo – sciamana della tradizione nepalese Tamang
 Bombo Rivera – ex giocatore di baseball portoricano soprannominato "Bombo"

Altro 
 Bombo –  genere di insetti imenotteri della famiglia Apidae
 Bombo Sports & Entertainment – compagnia di produzione cinematografica e televisiva statunitense
 Bombo – sgabello prodotto dall'azienda italiana Magis a partire dal 1997
 SS Bombo – mercantile costiero australiano affondato nel 1949
 Bombo Radyo Philippines – network radiofonico delle Filippine
 Bombo – musical di Broadway composto da Sigmund Romberg su libretto di Harold R. Atteridge
 Bombo – videogioco britannico del 1986 per Commodore 64